Schammler

steht für

 Graphische Kunstanstalt Max Schammler, auch: Graphische Kunstanstalt Innsbruck, 1904 von Valentin Fuchs und Max Schammler gegründete Kunstdruckerei, aus dem Max Schammler 1915 austrat

ist der Name von

 Max Schammler (1868–?), österreichischer Grafiker, der um 1900 mit Paul Tautenhahn zusammenarbeitete